Мировая серия 1981 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1981 года. Победителем стала команда «Лос-Анджелес Доджерс», обыгравшая «Нью-Йорк Янкиз» со счётом 4-2.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 20 октября 1981 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #2 
 Дата: 21 октября 1981 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #3 
 Дата: 23 октября 1981 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #4 
 Дата: 24 октября 1981 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #5 
 Дата: 25 октября 1981 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #6 
 Дата: 28 октября 1981 года
 Стадион: Yankee Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1981
 Финальная серия Национальной лиги 1981

Ссылки 
 Мировая серия 1981 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1981 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1981
Октябрь 1981 года
1981 год в Калифорнии
1981 год в Нью-Йорке
Спорт в США в 1981 году
Спортивные соревнования в Лос-Анджелесе
Спортивные соревнования в Нью-Йорке